Die League of Ireland 1962/63 war die 42. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Shelbourne FC.

Meister wurde zum zweiten Mal der Dundalk FC.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1963
Fußballsaison 1962/63